Абтсгмюнд () — община в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Штутгарт. Входит в состав района Восточный Альб.  Население составляет 7392 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 71,6 км². Официальный код  —  08 1 36 002.

Достопримечательности 
 Замок Унтергрёнинген

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга